Бугунский район

 Бугунский район — район Южно-Казахстанской области, существовавший в 1964—1988 годах; переименован в Арысский район
 Бугунский район — район Южно-Казахстанской области, существовавший в 1989—1993 годах; переименован в Ордабасинский район